Средорек — топоним:
 Средорек (Кюстендилская область) — село в Болгарии;
 Средорек (Сливенская область) — село в Болгарии;
 Средорек (община Долнени) — село в Республике Македония.